Gaddi ist der Familienname folgender Personen:

 Agnolo Gaddi (um 1350–1396), italienischer Maler
 Carlo Gaddi (* 1962), italienischer Ruderer
 Carlo Gaddi (Schauspieler) (1940–1977), italienischer Schauspieler
 Clemente Gaddi (1901–1993), römisch-katholischer Erzbischof
 Gaddo Gaddi (1260–1332), florentinischer Maler
 Niccolò Gaddi (1499–1552), italienischer Kardinal
 Taddeo Gaddi (1290–1366), italienischer Maler
 Taddeo Gaddi (Kardinal) (1520–1561), Kardinal und römisch-katholischer Bischof

Gaddi bezeichnet ferner:
 Gaddi (Ethnie), eine Ethnie am Südrand des Himalaya in den indischen Bundesstaaten Himachal Pradesh und Jammu und Kashmir
 Gaddi (Thron), Thron, in Form eines kostbaren Kissens in Indien